Planzer ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Planzer (1923–1999), Schweizer Wirtschaftsanwalt und Politiker (CVP)
 Dominik Planzer (* 1983), Schweizer Radballspieler
 Hans Stadler-Planzer (* 1945), Schweizer Historiker und Archivar 
 Mani Planzer (1939–1997), Schweizer Musiker und Komponist
 Stefanie Schilling-Planzer, Schweizer Marathonläuferin 

Siehe auch:

 Planzer Transport, Schweizer Transport- und Lagerlogistikunternehmen